Palm Springs – città della Florida
Palm Springs – film del 1936 diretto da Aubrey Scotto
Palm Springs – film del 2020 diretto da Max Barbakow